Sadizem je praksa, pri kateri posameznik uživa ob zadajanju bolečine drugim.   

Nanaša se lahko na naslednja stanja:  

 Sadomazohizem, parafilija, ki združuje sadizem in mazohizem
 Seksualna sadistična motnja (seksualni sadizem), medicinsko stanje, ko posameznik doživi spolno vzburjenje in zadovoljitev kot odgovor na prizadejanje bolečine, mučenje ali poniževanje nestrinjajočega

Glej tudi 

 Marquis de Sade (1740–1814), francoski pisatelj iz 18. stoletja, po katerem je sadizem dobil ime
 BDSM, sadomazohistična igra med strinjajočimi se odraslimi
Mazohizem, praksa, pri kateri posameznik dejavno išče bolečino, ker ga ta zadovoljuje